(1911-1981), mathématicien français ;
 Christiane Pauc (1912-1996), enseignante et mathématicienne française ;
 Virginie Pauc (1972), actrice française.

PAUC est aussi l'acronyme du Pays d'Aix Université Club handball, club français de handball basé à Aix-en-Provence